Palais de la République, siège du parlement de la République démocratique allemande ;
 Palais de la République, un palais du gouvernement à Minsk en Biélorussie ;
 Palais de la République, résidence officielle du président de la République sénégalaise ;
 Palais de la République, appelé aussi Palais présidentiel de Carthage, résidence officielle du président de la République tunisienne.